Maine může znamenat:

 Maine – stát v USA
 Maine (záliv) – záliv v Severní Americe
 Maine (řeka) – řeka ve Francii
 Maine (Francie) – historické území ve Francii
 USS Maine (ACR-1) – americká bitevní loď, jejíž zkáza přispěla k vypuknutí španělsko-americké války